Виктория Азаренка успешно защити титлата си, след като във финалния двубой победи Ли На с 4 – 6, 6 – 4, 6 – 3.

Поставени тенисистки

Основна схема

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Долна половина

Пета част

Шеста част

Седма част

Осма част

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Открито първенство на Австралия